В този непълен Списък на войните и битките през древността се намират войните и битките през епохата на древността.

Списъци